En physique le terme spectre renvoie aux notions suivantes :

 le spectre sonore (harmonique), décomposé en fonction de la fréquence ;
 le spectre en énergie, répartition des particules suivant leur énergie ;
 le spectre électromagnétique, et notamment :
 le spectre de l'atome d'hydrogène
 le spectre visible ou spectre optique, un sous-ensemble du spectre électromagnétique
 spectre d'émission
 spectre d'absorption
 les spectres de masse
 la spectroscopie est l'étude des spectres plus particulièrement électromagnétiques,
 voir aussi spectromètre et spectrogramme
 l'analyse spectrale recouvre l'ensemble des méthodes d'étude des spectres plus particulièrement en théorie du signal,
 la musique spectrale est un ensemble de techniques de composition reposant sur l'observation du son au moyen de spectrographes,
 densité spectrale de puissance